Le Pays d'Auge est une société savante normande ;
 Le Pays d'Auge est un bi-hebdomadaire diffusé dans la région de Lisieux et de Trouville-sur-Mer.